Вейк-ан-Зеє 2012 («ТАТА Стіл турнір» ()) — шаховий турнір, що проходив з 13 по 29 січня 2012 року.

 Категорія: 21-а (середній рейтинг: 2755).
 Контроль часу: 100 хвилин на 40 ходів, потім 50 хвилин на 20 ходів і 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 2012 року

Результати за турами

Турнірна таблиця

Підсумкова таблиця 
  Левон Аронян — 9
  Магнус Карлсен — 8
  Теймур Раджабов — 8
  Фабіано Каруана — 8
  Василь Іванчук — 7½
  Хікару Накамура — 7½
  Гата Камський — 7
  Сергій Карякін — 6½
  Люк ван Велі — 5½
  Борис Гельфанд — 5
  Веселин Топалов — 5
  Вугар Гашимов — 5
  Давид Навара — 4½
  Аніш Гірі — 4½

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Партії турніру в онлайн на chessdom.com 
 Поточний рейтинг шахістів 
 Форум на chesspro.ru

Примітки 

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
Шахові турніри 2012
Січень 2012
2012 у нідерландському спорті